Németország
 Wilhelmshöhe hegyi park, Kasselban, a világörökség része
 Wilhelmshöhe magaslat Radebeul közelében

Hasonló néven
 Kassel-Wilhelmshöhe vasútállomás